Javier García Coll (1964) – cestista spagnolo
 Javier García Sánchez (2001) – cestista spagnolo
 Javier García (1966) – astista spagnolo
 Javier García (1974) – cantante spagnolo
 Javier García Delgado (1976) – schermidore spagnolo
 Luis Javier García Sanz (1978) – calciatore spagnolo
 Javier García (1981) – calciatore argentino
 Javier Hernán García (1987) – calciatore argentino
 Pablo Javier García (1998) – calciatore uruguaiano
 Javier García (...) – duatleta spagnolo
 Javier García (...) – pallanuotista spagnolo